Francisco Luis de Neoburgo () (Neuburg an der Donau, 1664 - Breslavia, 1732) fue un noble y eclesiástico alemán, obispo y arzobispo de varias diócesis, príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico y Gran Maestre de la Orden Teutónica.

Primeros años de vida 
Nació como hijo de Felipe Guillermo de Neoburgo, elector palatino, y de la landgravesa Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt. En 1683 se convirtió en príncipe-obispo de Breslavia (Wroclaw), tras la muerte de su hermano mayor Wolfgang Georg, que debía haber desempeñado el cargo. En 1694 asumió los cargos adicionales de Gran Maestre de la Orden Teutónica y príncipe-obispo de Worms. En 1716 llegó a arzobispo elector de Tréveris, donde reorganizó la jurisdicción de su diócesis y renovó el puente romano sobre el río Mosela y la catedral.

En 1729 alcanzó el cargo de arzobispo elector de Maguncia, abandonando la sede de Tréveris, ya que el Papa había prohibido la fusión de los dos arzobispados. En Maguncia, comenzó algunas reformas administrativas y judiciales.

Murió en Breslavia y fue enterrado en una capilla especialmente construida para él, conocida como la capilla del Elector, en la catedral de Breslavia.

Escudo 
El escudo de armas del estado de Francisco Luis de Neoburgo esta documentados de una manera impresionante en la medida de sus posesiones territoriales.

Enlaces externos 

 Josef Johannes Schmid (1999). Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg. In Bautz, Traugott (en alemán). Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). 16. Herzberg: Bautz. cols. 1231–1237. ISBN 3-88309-079-4.

Bibliografía 
 Alessandro Cont, La Chiesa dei principi. Le relazioni tra Reichskirche, dinastie sovrane tedesche e stati italiani (1688-1763), prefación de Elisabeth Garms-Cornides, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2018, pp. 103-138, https://www.academia.edu/38170694/La_Chiesa_dei_principi._Le_relazioni_tra_Reichskirche_dinastie_sovrane_tedesche_e_stati_italiani_1688-1763_prefazione_di_Elisabeth_Garms-Cornides_Trento_Provincia_autonoma_di_Trento_2018
 

Casa del Palatinado-Neoburgo
Grandes maestres de la Orden Teutónica
Electores de Tréveris
Príncipes obispos
Obispos de Alemania del siglo XVII
Obispos de Alemania del siglo XVIII
Fallecidos en Breslavia
Nacidos en Neuburg an der Donau